Името Чеканец носят две български села:

 Чеканец, област Кюстендил
 Чеканец, област София